The World Is Mine peut renvoyer à :

Manga 

 The World Is Mine, un manga de Hideki Arai publié de 1997 à 2001.

Chanson   
 The World Is Mine, une chanson du DJ français David Guetta, sortie en 2004 ;
 The World Is Mine, une chanson du rappeur Ice Cube.
 World Is Mine, une chanson de la Vocaloid Hatsune Miku.